Соревнования по современному пятиборью на летних Олимпийских играх 2004 прошли 26 августа. Спортсмены разыграли два комплекта медалей в соревнованиях среди мужчин и женщин в личном зачёте.

Город: Афины,  

Дата проведения: 26 августа 2004 года.

Участники: 64 спортсмена (32 мужчины, 32 женщины) из 26 стран.
 
Самый молодой участник 

 мужчины: Василиос Флорорес  (19 лет, 212 дней)

 женщины: Айя Медани  (15 лет, 281 день)
 
Самый старейший участник

 мужчины: Вахтанг Ягорашвили  (40 лет, 144 дня) 

 женщины: Мария Изабель Санг  (38 лет, 276 дней)

Медалисты

Страны

Результаты

Мужчины

Женщины

Навигация 

Соревнования на летних Олимпийских играх 2004
Современное пятиборье в Греции